MIK kan syfta på:

MIK –  en idrottsklubb i Göteborg, se Majornas IK
MIK – ett samlingsbegrepp för de kompetenser som gör att människor kan hantera, värdera och analysera det informationsflöde som förekommer via olika medietyper, se medie- och informationskunnighet
MIK – en ishockeyklubb i Mora, se Mora IK

Akronymer